It's Alive (1969), een horrorfilm uit 1969.
It's Alive (1974), een horrorfilm uit 1974.
It's Alive (2008), een horrorfilm uit 2008. 
It's Alive (album), een live-album uit 1979 van the Ramones.
It's Alive (televisieserie), een televisieserie die liep van 1994 tot 1997.
It's Alive! (kaartspel), een kaartspel uit 2007.
It's Alive (band), rockband.
Een alternatieve titel van de film The Bat People.